

Persone 
 Andreas Skovgaard – calciatore danese, difensore
 Joakim Skovgaard – pittore danese
 Peter Christian Skovgaard – pittore danese
 Steen Skovgaard – giocatore di pallamano danese